Le mot mondial est un adjectif qualifiant ce qui a rapport au monde (exemple : échelle mondiale).

Ce nom peut aussi désigner :
Mondial Rides, un constructeur d'attractions
, une maison d’édition new-yorkaise spécialisée dans l’espéranto
Mondial, une marque de moto italienne
le Mondial de l'automobile, salon automobile organisé tous les deux ans à Paris
le Mondial du deux roues, salon motocycliste organisé tous les deux ans à Paris
la Coupe du monde de football, compétition internationale de football

Voir aussi